Заваттари () — итальянская фамилия.

Семья итальянских художников XV века из Ломбардии 
 Заваттари, Кристофоро — работал в первое десятилетие XV века.
 Заваттари, Франческино — работал в 1417—1453 годы. 
Сыновья Франческино:
 Заваттари, Грегорио (до 1441—1481),
 Заваттари, Амброжио (до 1441—1481),
 Заваттари, Джованни (до 1441- ок. 1481). 
Сыновья Джованни:
 Заваттари, Франческино (младший) — известный по миланским документам 1479—1481 годов.
 Заваттари, Винченцо
 Заваттари, Джанджакомо
 Заваттари, Гвидоне